Marie Aragonská (, María de Trastámara, 1396 – 18. února 1445, Villacastín) byla kastilská a leónská královna.

Život 
Narodila se jako dcera aragonského krále Ferdinanda I. a Eleonory z Alburquerque. Za svého bratrance, kastilského krále Jana II. se provdala v roce 1420. Svatba byla vzhledem k politické situaci prostá. Královna Marie byla občas politicky aktivní ve jménu svých bratrů, aragonských princů a nebrala v úvahu manželovu politiku. Vztah mezi Marií a Janem byl poněkud napjatý. Zemřela roku 1445 a byla pohřbena v klášteře Santa María v Guadalupe.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Aragonské infantky
Kastilské královny
Pohřbení v klášterech ve Španělsku
Pohřbení v Extremaduře
Narození 24. února
Narození v roce 1396
Úmrtí 18. února
Úmrtí v roce 1445
Ženy
Úmrtí v Kastilii a Leónu